Plakat kan syfta på:

 Plakat (anslag) – ett offentligt anslag 
 Barnamordsplakatet – en lag från 1778
 Konventikelplakatet – en svensk förordning från 1726 som förbjöd bönemöten i hemmen
 Produktplakatet –  en förordning från 1724 som stadgade att utländska varor som kom till Sverige endast fick fraktas med svenska fartyg
 Das Plakat – en tysk tidskrift 1910–1921
 Plakatfärg – en färgstark, täckande vattenfärg
 Plākat Forest – en skog i Indien

Se även
Banderoll (plakat) – en större duk, ofta i textilmaterial, med en text